

Patronymes 

 Alamine Ousmane Mey (1966-), ministre de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire du Cameroun ;
 François Carlo Mey (2003-), joueur italien de rugby à XV ;
 Louise Mey (1983-), écrivaine féministe française ;
Marie-Anett Mey (1971-), chanteuse française ;
 Reinhard Mey (1942-), chanteur allemand connu également en France sous le nom de Frédérik Mey ;
 Théo Mey (1912-1964), photographe luxembourgeois ;
 Uwe-Jens Mey (1963-), patineur de vitesse allemand.

Autres 

 Mey est une commune française située en Moselle.
 Mey est un château situé en Écosse.
 Le mey est un instrument de musique turc.

Homonymie de patronyme